Шестаково — топонимы:

Белоруссия 
 Шестаково — деревня в Каменецком районе Брестской области.
Шестаково — озеро в Минской области Белоруссии.

Россия 
 Шестаково — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Шестаково — село в Бобровском районе Воронежской области.
 Шестаково — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Шестаково — посёлок городского типа в Нижнеилимском районе Иркутской области.
 Шестаково — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Шестаково — деревня в Чебулинском районе Кемеровской области.
 Шестаково — село в Слободском районе Кировской области.
 Шестаково — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Шестаково — деревня в Сухобузимском районе Красноярского края.
 Шестаково — деревня в Частоозерском районе Курганской области.
 Шестаково — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Шестаково — село в Волоколамском районе Московской области.
 Шестаково — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Шестаково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Шестаково — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Шестаково — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Шестаково — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Шестаково — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Шестаково — село в Заводоуковском районе Тюменской области.
 Шестаково — село в Ростовском районе Ярославской области.

Украина 
 Шестаково — село в Волчанском районе Харьковской области.